Alhaurín de la Torre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alhaurín de la Torre (ort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Alhaurín de la Torre (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar